Vauvillers, commune française de la Haute-Saône
 Vauvillers, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France